Mandelartz ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Mandelartz (1908–1982), deutscher Schriftsteller
 Herbert Mandelartz (1948–2022), deutscher Richter und Staatssekretär
 Monika Mandelartz (* 1965), deutsche Musikerin, Dozentin und Autorin